Гаймберг () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Лиенц.  .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Бартоломойс Клаунцер по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля